B206 ou B.206 peut faire référence à :
 Beagle B.206, un avion de transport léger britannique ;
 Bundesstraße 206, une route fédérale allemande reliant Itzehoe à Bad Segeberg.